Hobart je lahko:
 Hobart, mesto v Avstraliji
 Hobart (priimek)